La saison 2014-2015 de Ligue 2 est la  édition du championnat de Ligue 2.Il s'agit de la cinquième saison de ce championnat depuis la professionnalisation du football algérien. Deuxième niveau de la hiérarchie du football en Algérie après la Ligue 1, le championnat oppose en matches aller-retour, seize clubs professionnels, dont trois promus de Division Nationale Amateur et trois relégués de Ligue 1.

Équipes participantes 

Légende des couleurs

Compétition

Règlement 
Calcul des points :
 3 pts pour une victoire.
 1 pt pour un match nul.
 0 pt pour une défaite

En cas d'égalité de points, les critères suivants sont appliqués :
 Différence de buts
 Nombre de buts marqués
 Différence particulière
 Classement du fair-play

Classement

Calendrier

Résultats

Leader par journée

Bilan de la saison 
 Meilleure attaque :  JSM Béjaia avec 39 buts.
 Meilleure défense : MC Saida et CA Batna avec 19 buts.
 Premier but de la saison :  Abdelhalim Nazouani  pour A Bou Saada contre AB Merouana (2-0), le .
 Dernier but de la saison :  Salim Hanifi  pour JSM Bejaia contre AS Khroub (2-2), le .
 Premier penalty :  Abdellah Boudina  pour le USM Blida contre le ESM Koléa (1-1), le .
 Premier doublé :  Abdelhalim Nazouani  pour A Bou Saada contre AB Merouana (2-0), le .
 Premier triplé :  Mokhtar Amir Lamhene  pour le US Chaouia contre ESM Koléa le .
 Premier quadruplé :   Kheiredine Merzougi  pour le RC Relizane contre JSM Béjaïa le .
 But le plus rapide d'une rencontre :
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 9 lors de RC Relizane - JSM Béjaïa (5-4), le .
 Plus large victoire à domicile : USM Blida - USMM Hadjout (5-3), le .
 Plus large victoire à l'extérieur : AS Khroub - RC Relizane (1-3), le .
Plus grand nombre de buts dans une rencontre par un joueur :   Kheiredine Merzougi  pour le RC Relizane contre JSM Béjaïa le .
 Coup du chapeau le plus rapide :   Kheiredine Merzougi  pour le RC Relizane contre JSM Béjaïa le .
 Les coups du chapeau de la saison :   Kheiredine Merzougi  pour le RC Relizane contre JSM Béjaïa le .
 Journée de championnat la plus riche en buts :  avec 27 buts.
 Journée de championnat la plus pauvre en buts :   avec 8 buts.

Statistiques

Évolution du classement

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Total de 445 buts en 30 journées

Classement des buteurs 2014-2015 

Mis à jour le  (à l'issue de la ).

Notes et références

Liens externes 
 Ligue de Football Professionnel
 Fédération Algérienne de Football

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 2014-2015
 Coupe d'Algérie de football 2014-2015

Articles connexes 

Championnat d'Algérie de football de deuxième division
Football M2
Algérie M2
Championnat M2